Герман Александр Шлёгль (нем. Hermann Alexander Schlögl; 22 июля 1932, Мюнхен, Веймарская республика — 14 января 2023, Базель, Швейцария) — немецкий актёр и египтолог. Признанный специалист по амарнскому периоду.

Биография 
Герман А. Шлёгль — сын политика Алоиса Шлёгля, члена ХСС. Окончив мюнхенскую гимназию имени Максимилиана, изучал театро- и литературоведение в Мюнхенском университете, а также обучался на актёрских курсах. Служил актёром в Ульмском городском театре и Цюрихском драматическом театре, снимался на телевидении. В Цюрихе изучал египтологию, археологию и историю Древнего мира и получил диплом Базельского университета. Руководил художественной выставкой «Подарок Нила» Швейцарского объединения банков, которая демонстрировалась в течение двух лет в нескольких швейцарских музеях. В 1979 году защитил докторскую диссертацию, в 1980—2000 годах преподавал во Фрибурском университете. Автор нескольких научных работ. Проживал во Фрайбурге. Скончался 14 января 2023 года.

Публикации 
 Echnaton — Tutanchamun. Fakten und Texte. Harrassowitz, Wiesbaden 1983, ISBN 3-447-02337-6.
 Amenophis IV. Echnaton. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (= Rowohlts Monographien. Bd. 350 Rororo Bildmonographien). Rowohlt Taschenbuch-Verlag, Reinbek bei Hamburg 1986, ISBN 3-499-50350-6.
 mit Andreas Brodbeck: Altägyptische Totenfiguren aus öffentlichen und privaten Sammlungen der Schweiz (= Orbis Biblicus et Orientalis. Series Archaeologica. Bd. 7). Universitäts-Verlag u. a., Freiburg (Schweiz) u. a. 1990, ISBN 3-525-53657-7.
 Uschebti. Arbeiter im Ägyptischen Totenreich. Harrassowitz, Wiesbaden 1993, ISBN 3-447-03357-6.
 Ramses II. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (= Rowohlts Monographien. Bd. 425 Rororo Bildmonographien). Rowohlt Taschenbuch-Verlag, Reinbek bei Hamburg 1993, ISBN 3-499-50425-1.
 als Herausgeber: Gärten der Liebe. Lyrik aus der Zeit der Pharaonen. Artemis und Winkler, Düsseldorf u. a. 2000, ISBN 3-538-07106-3.
 Corpus der ägyptischen Totenfiguren der öffentlichen Sammlungen Krakaus. Uniwersytet Jagielloński u. a., Krakau u. a. 2000, ISBN 83-7188-275-0.
 Der Teufel hole die Kunst. Briefe von Lesser Ury an einen Freund. Gebr. Mann, Berlin 2000, ISBN 3-7861-2363-2.
 Das alte Ägypten (= Beck’sche Reihe 2305 C. H. Beck Wissen). Beck, München 2003, ISBN 3-406-48005-5.
 Das thebanische Grab Nr. 136 und der Beginn der Amarna-Zeit. Harrassowitz, Wiesbaden 2005, ISBN 3-447-05132-9.
 Egipskie figurki grobowe. = Die ägyptischen Totenfiguren (= Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Bd. 10). Muzeum Narodowe, Posen 2006, ISBN 83-89053-37-3.
 Die Weisheit Ägyptens (= dtv. 34455 = Kleine Bibliothek der Weltweisheit. Bd. 17). Ausgewählt, übersetzt und mit einem Nachwort versehen. Deutscher Taschenbuch-Verlag u. a., München u. a. 2007, ISBN 978-3-423-34455-5.
 Echnaton (= Beck’sche Reihe 2441 C. H. Beck Wissen). Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-56241-9.
 Nofretete. Die Wahrheit über die schöne Königin. Beck, München 2012, ISBN 978-3-406-63725-4.

Примечания

Ссылки 
 «Нефертити, революционерка за троном фараона» 

Египтологи Германии
Актёры Германии
Преподаватели вузов Швейцарии
Выпускники Базельского университета
Выпускники Мюнхенского университета